Chaerefolium alpestre är en flockblommig växtart som först beskrevs av Christian Friedrich Heinrich Wimmer och Heinrich Emanuel Grabowski, och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Chaerefolium alpestre ingår i släktet Chaerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpestre